Садок Блаженный (Sadok; ) — блаженный Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена доминиканцев, родом поляк.

Биография 
На соборе в Болонье в 1221 году был выбран проповедником христианства в Венгрии, где обратил в христианство много язычников. С таким же успехом действовал в земле куманов. Вернувшись на родину, был настоятелем монастыря в Сандомире, где в 1260 году  погиб с 48 товарищами мученической смертью во время второго нашествия татар.

Память 
Память блаженного Садока празднуется Католической церковью 2 июня.

Жизнь Садока послужила для поэта Владислава Сырокомли сюжетом прекрасной легенды, согласно которой в день своей мученической смерти во время чтения молитвы 49 монахов увидели свои имена в списке святых.

Источник 
 Tomisław Giergiel: Legenda Męczenników Dominikańskich - geneza i funkcjonowan  
 

Святые Польши
Католические блаженные
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Католические мученики
Доминиканцы Польши